Tippeligaen (1995) – 51 sezon o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Liga liczyła 14 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 21 kwietnia 1995 i trwały do 22 października 1995. Tytuł obroniła drużyna Rosenborg BK. Tytuł króla strzelców zdobył Harald Martin Brattbakk, który w barwach klubu Rosenborg BK strzelił 26 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1995 w piłce nożnej
1995 w Norwegii